Большая Касабланка () — до 2015 года одна из шестнадцати областей Марокко. В сентябре 2015 года в рамках административной реформы переименована в Касабланка — Сеттат.  Территория площадью 1117 км² охватывала прибрежную часть страны (Северо-Западное Марокко). Была самой густонаселённой из областей Марокко.

Административное деление бывшей области:

Области Марокко